Guy Mairesse – pilota automobilistico francese
 Jacques Mairesse – calciatore francese
 Willy Mairesse – pilota automobilistico belga